Extender steht für: 

 Streckmittel
 den Namen des US-amerikanischen Tankflugzeugs McDonnell Douglas KC-10
 eine besondere Art Weichmacher
 Leitungsverstärker in der Nachrichtentechnik
 Telekonverter in der Fotografie